Уголки — многозначный термин.

Населённые пункты

Казахстан 
 Уголки — село в Зерендинском районе Акмолинской области.
 Уголки — село в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Уголки — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области.

Игра 
 Уголки — настольная логическая игра на квадратном поле размером 8×8 (10×10) клеток для двух участников.
 Уголки - народная детская игра, ещё известная как «Мышка-шнырок».